NV, Nv, nv eller nV kan avse: 

 NV (motorfordon) – ett motorcykelmärke som skapades av AB Nymans Verkstäder.
 nV – en härledd SI-enhet för spänning, se Nanovolt.
 NV – ett väderstreck, se Nordväst.
 NV – en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige, se Naturvetenskapsprogrammet.
 nv – ISO 639-1-kod för språket navajo.